Stati Uniti d'America
 Wadley – città della Contea di Randolph, Alabama 
 Wadley – città della Contea di Jefferson, Georgia